Voigtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Voigtmann (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Jana Voigtmann (* 1984), deutsche Badmintonspielerin
 Joachim Voigtmann (* 1940), deutscher Lehrer, Kunsthistoriker und Museologe
 Johannes Voigtmann (* 1992), deutscher Basketballspieler
 Karl-Fritz Voigtmann (* 1928), deutscher Dirigent
 Kay Voigtmann (* 1968), deutscher Illustrator
 Klaus-Günther Voigtmann (* 1945), deutscher Politiker (AfD)
 Kurt Voigtmann (* 1918), deutscher Fußballspieler
 Lutz Voigtmann (1941–1997), deutscher Maler
 Rudi Voigtmann (* 1921), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Vogtmann